Henryk Walecki – polski bakteriolog, związany z Państwowym Zakładem Higieny
 Maksymilian Horwitz, ps. Henryk Walecki – polski działacz komunistyczny i publicysta żydowskiego pochodzenia